BMC steht für:
 Baseboard Management Controller, eine spezielle Hardwarekomponente bei Hauptplatinen, die Statusinformationen an ein Betriebssystem liefern kann
 Berlin Music Commission, das übergreifende Netzwerk der Berliner Musikwirtschaft
 Best Master Clock Algorithmus, ein spezieller Algorithmus zur Auswahl einer Master Clock bei PTP
 BioMed Central, ein wissenschaftlicher Verlag aus Großbritannien
 Biphase-Mark-Code, eine Codierung für Binärsignale z. B. bei S/PDIF
 BMC Switzerland (Abkürzung für Bicycle manufacturing company), ein Schweizer Fahrradhersteller
 BMC Racing Team, eine amerikanische Radsportmannschaft
 BMC (Türkei), ein türkischer Kraftfahrzeughersteller
 BMC Software, ein Softwareunternehmen aus den USA
 Bordel militaire de campagne, Militärbordelle der französischen Armee
 Boston Manufacturing Company, Fabrikanlage
 British Motor Corporation, ein britischer Kraftfahrzeughersteller
 British Mountaineering Council, Verband der Britischen Bergsteiger/Kletterer
 Catalogue of books printed in the XVth century now in the British Museum
 Coins of the Roman Empire in the British Museum, ein numismatisches Standardwerk
 Budapest Music Center, ein ungarisches Musikinformationszentrum mit dem Label BMC Records
 Bulk Molding Compound, ein Faser-Matrix-Halbzeug zur Herstellung von Bauteilen aus Faser-Kunststoff-Verbunden
 Business Model Canvas, eine Vorlage für strategisches Management
 Bacterial microcompartment, eine Proteinfamilie, Vorkommen in Carboxysomen

bmc steht für:
 Biem (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Ozeanischen Sprachen

Abkürzung